Якиме́нко (Якеме́нко) — украинская фамилия. Известные носители:

Якименко 
 
 
 Якименко, Анатолий Николаевич (род. 1953) — народный депутат СССР.
 Якименко, Антон Дмитриевич (1913—2006) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Якименко, Владимир Владимирович (род. 1973) — украинский деятель шоу-бизнеса, режиссёр, клипмейкер.
 
 Якименко, Лев Григорьевич (1921—1978) — советский литератор, исследователь творчества М. А. Шолохова.
 Якименко, Леонид Маркович (1907 — ?) — доктор технических наук, профессор, лауреат Сталинской премии, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, почётный химик СССР.
 
 Якименко, Константин Николаевич (род. 1977) — русский писатель-фантаст, живущий на Украине.
 Якименко, Нелли Тихоновна (род. 1942) — российский политик.
 Якименко, Павел Витальевич (род. 1989) — украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 Якименко, Семён Семёнович (1914 — ?) — сталевар завода «Запорожсталь», заслуженный металлург УССР, почётный гражданин Запорожья.
 Якименко, Тимофей Тихонович (1930—2012) — заслуженный тренер РСФСР по лёгкой атлетике.
 
 Якименко, Яков Степанович (более известен под фамилией Степовой; 1883—1921) — украинский композитор, музыкальный педагог.

Якеменко 
 Якеменко, Василий Григорьевич (род. 1971) — российский политик, руководитель молодёжного движения «Наши» (2005—2007).

См. также 
 Акименко